Brookesia confidens — вид хамелеонов из рода брукезии, эндемик Мадагаскара. Описан в 2012 году вместе с тремя другими новыми видами рода, включая одну из самых мелких рептилий Brookesia micra, а также Brookesia desperata и Brookesia tristis.

Название 
Видовое название  («уверенный в себе») было выбрано авторами для того, чтобы подчеркнуть факт, что труднодоступность местообитания B. confidens увеличивает шансы на сохранение и дальнейшее выживание этого вида.

Описание 
Brookesia confidens — мелкие животные, 29—36 мм в длину, хвост составляет 11—14 мм. Голова, спина и хвост — от светло-серого до бежевого цвета. Бока — коричневые, на брюшной стороне размытые, серо-мраморные разводы. Вокруг узелков на фалангах — темно-коричневые пятна. Конечности темно-коричневые. Это, вероятно, цвет картины со стрессом. В состоянии стресса цвет может быстро меняться и появляются широкие, расплывчатые полосы на брюхе.

Ареал 
Встречается только на северной оконечности Мадагаскара в национальном парке Анкарана в провинции Анциранана. Обитает в сухих лиственных лесах. Ночь проводит на мелких ветвях на высоте от 5 до 50 см.

Филогенетическое дерево 
Филогенетическое дерево рода брукезии на основе анализа митохондриальной ДНК.

Примечания

Литература 
 

Хамелеоны
Пресмыкающиеся Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 2012 году